Le nom Nikolaï Sokolov est porté par les personnes suivantes :
 Nikolaï Sokolov (1859–1922), un compositeur russe et l'un des professeurs de composition de Dmitri Chostakovitch ;
 Nikolaï Sokolov (1882-1924), un magistrat russe ayant enquêté sur l'assassinat de la famille impériale russe ;
 Nikolaï Sokolov (1886-1965), un violoniste russe et aussi parfois chef d'orchestre ;
 Nikolaï Sokolov (1930-), un athlète russe, spécialiste du 3000 mètres steeple.

Voir aussi